Port lotniczy Mata'aho (IATA: NFO, ICAO: NFTO) – port lotniczy zlokalizowany na wyspie Niuafoʻou w Królestwie Tonga.

Linie lotnicze i połączenia 
 Airlines Tonga (Vava'u)

M